L'édition 2003 du tournoi de Valence s'est déroulée du 28 avril au  et a été jouée sur terre battue.

Faits marquants 
 Juan Carlos Ferrero remporte le tournoi en simple en battant Christophe Rochus en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Mariano Hood s'imposent en finale face à Brian MacPhie et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
 
 

ATP 2003
Valence
Sport en Espagne en 2003
Tennis en avril 2003
Tennis en mai 2003